Родио́новка — название населённых пунктов:

Грузия 
 Родионовка — село в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия.

Казахстан 
 Родионовка — село в Атбасарском районе Акмолинской области;
 Родионовка — прежнее, до 1998 г., название села Отемис Целиноградского района Акмолинской области.

Россия 
 Родионовка — село в Бурейском районе Амурской области.
 Родионовка — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Родионовка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Родионовка — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Родионовка — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Родионовка — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Родионовка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Родионовка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Родионовка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Родионовка — хутор в Целинском районе Ростовской области, Ольшанское сельское поселение.
 Родионовка — хутор в Целинском районе Ростовской области, Хлеборобное сельское поселение.
 Родионовка — село в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Родионовка — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Родионовка — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Родионовка — деревня в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Родионовка — деревня в Колпашевском районе Томской области.
 Родионовка — деревня в Каменском районе Тульской области.

Турция 
 Родионовка — прежнее название села  ила Карс.

Украина 
 Родионовка — село в Ямпольском районе Сумской области.

Примечания

См. также 
 
 
 Радивоновка